Futbolo klubas Atlantas ali na kratko Atlantas je litovski nogometni klub iz mesta Klaipėda. Ustanovljen je bil leta 1996.

Uspehi

litovski pokal:
PRVAKI (2x): 2001, 2003
FINALISTI (2x): 1993* (PSK Aras), 2004

Uvrstitve

Barve 
 2013–2016 Jako
 2017–2018 Puma
 2018–... Adidas

Znameniti igralci 

Litva
 Robertas Poškus (1996–1997)
 Tomas Danilevičius (1995–1996)
 Raimondas Žutautas (1995)
 Linas Pilibaitis
 Kęstutis Ivaškevičius
 Andrius Jokšas
 Rimantas Žvingilas
 Valdas Trakys
 Darius Žutautas
 Audrius Kšanavičius
 Mindaugas Panka
 Edvinas Gertmonas

 Nerijus Barasa
 Tadas Labukas
 Arūnas Šuika
 Remigijus Pocius
 Vidas Alunderis
 Andrius Gedgaudas
 Rolandas Baravykas
 Ovidijus Verbickas
 Saulius Mikalajūnas
 Valdemaras Martinkėnas
 Audrius Žuta
 Viktoras Olšanskis
                   
 Tomas Žiukas
 Vadimas Petrenko

Evropa
 Adebayo Akinfenwa (2001–2002)
 Jalen Pokorn (2007)
 Andrei Panyukov
 Yuri Kirillov
 Dzmitry Mazalewski

Južna Amerika
 Leandro da Silva

Afrika
 Pascal Feindouno (2016)

Viri in opombe

Zunanje povezave
 (atlantas.lt oficial) (LT)
 A lyga oficial (LT)
 Globalsportsarchive

Litovski nogometni klubi
Športna moštva, ustanovljena leta 1996
Klajpeda